Meneer Doktoor, Vlaamse televisiedocumentairereeks
 Moises Frumencio da Costa Gomez (1907–1966), Curaçaose politicus met de bijnaam 'Doktoor'